Премьер-лига Бахрейна 2010/2011 () — 54-й сезон чемпионата Бахрейна по футболу. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Аль-Ахли». Сезон начался 14 октября 2010 года и завершился 29 мая 2011 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Чемпионат Бахрейна на сайте goalzz.com
Чемпионат Бахрейна на сайте soccerway.com

2010/2011
Бахрейн
Бахрейн
Спорт в Бахрейне в 2010 году
Спорт в Бахрейне в 2011 году